Detta är en lista över sjöar i Nora kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Nora kommun.

Lista

Nora kommun
 Lista